E néven ismert személyek:
 Habsburg–Toscanai Mária Klementina főhercegnő (1777–1801), II. Lipót császár leánya, I. Ferenc nápoly–szicíliai király első felesége.
 Habsburg–Lotaringiai Mária Klementina főhercegnő (1798–1881), II. Ferenc német-római császár leánya, Lipót nápoly–szicíliai királyi herceg felesége, salernói hercegné.
 Mária Immakuláta Klementina nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1844–1899), II. Ferdinánd nápoly–szicíliai király leánya, Habsburg–Toscanai Károly Szalvátor főherceg felesége.